

Musica 
 Machines – EP dei Manfred Mann del 1966
Machines (or 'Back to Humans') – traccia dell'album The Works dei Queen del 1984
 Machines – singolo dei Biffy Clyro del 2007, dall'album Puzzle
 Machines – album di Francisco López del 2010

Videogiochi 
Machines – videogioco strategico in tempo reale